Una plantilla o dispositivo de interfaz, suele proporcionar una separación entre la forma o estructura y el contenido. Es un medio o aparato o sistema, que permite guiar, portar, o construir, un diseño o esquema predefinido. 

Una plantilla agiliza el trabajo de reproducción o de muchas copias idénticas o casi idénticas (que no tiene que ser tan elaborado, sofisticado o personal). Si se utilizan plantillas en todos los terrenos de la industria y la tecnología. Una plantilla puede servir como muestra base de una diversidad sobre la que comparten elementos comunes (patrón) y que en sí es lo que constituye la plantilla.

En relación con la edición o composición de textos o imágenes, se compone de cajas y líneas, con unos tamaños y márgenes, para facilitar la escritura de artículos o cartas, con títulos, fotos y diagramas.

En relación con la mecánica, puede ser una forma específica de ángulos y medidas, tal que colocando las partes constituyentes en su sitio permite un ensamblaje calibrado y uniforme e identificar la carencia de algún elemento.

Plantillas en procesadores de texto 
Con relación con los informes profesionales, por ejemplo trabajos para la facultad, presentación de proyectos o presupuesto, se utilizan para normalizar el formato dentro de un documento dejando al autor la responsabilidad de agregarle contenido. En general, las plantillas de procesadores de texto incluyen: portada, índice, encabezado y pie de página, numeración en las páginas, configuración predeterminada de interlineado, primera línea, márgenes, tipo de letra y referencias.

Véase también 
 Diseño gráfico

Referencias

Informática